Circuito de Casale Monferrato/ Morano Sul Po: es un antiguo autódromo de carreras construido en Italia en los años 70, que en la actualidad se encuentra en estado de abandono, se encuentra cerca de las localidades de Morano sul Po, Coniolo y Pontestura, por lo que recibe también el primero de estos nombres, es un trazado poco conocido entre muchos aficionados del motor.

Historia 

Denominado coloquialmente como el circuito de Morano sul Po, fue inaugurado el 19 de marzo de 1973 por nada menos que Arturo Merzario a los mandos del Ferrari 312 B2 de Fórmula 1, marcando un tiempo de 1'01"100 a una velocidad media de 144.950 km/h, el récord absoluto del circuito hasta el día de hoy. Con sus 2.460 metros de longitud podíamos definir su trazado de tipo medio y sentido horario, con un recorrido sencillo compuesto por 6 curvas a derecha y dos a la izquierda, la última de estas de tipo horquilla.

Encuadrado en plena naturaleza y entre tierras de cultivo a orillas del río Po, estaba situado justo a medio camino entre Milán y Turín, a escasos kilómetros de las localidades de Morano sul Po, Coniolo y Pontestura, población esta última a la que pertenecen las tierras donde se asienta el circuito y que a la postre, significaría el final de la vida del trazado, debido a las quejas de los vecinos tanto de Pontestura como de Coniolo por el constante ruido proveniente del circuito.

En sus primeros años, el trazado sirvió para atender competiciones de la F3 italiana, la Challenge Ford Escort Mexico y diversas fórmulas menores de los campeonatos italiano y suizo. Al estar situado en al zona del Piamonte, al norte de Italia, Suiza quedaba relativamente cerca.

Su mejor temporada fue la de 1974, al año siguiente de su inauguración, con cerca de 100.000 espectadores que acudieron a un total de 17 carreras. En esos primeros años ya surgieron los primeros proyectos para alargar la pista, sin embargo, las trabas burocráticas constantes debido a la escasa aceptación del circuito en las localidades mencionadas anteriormente, imposibilitaron la posible ampliación, casi duplicando su tamaño, para poder igualarse a otros circuitos europeos de gran magnitud.

Un bulldozer entró en el circuito rompiendo las puertas y destrozó hasta 500 metros de la pista, volviéndola impracticable. Esto sucedía el 18 de agosto de 1977, por lo que toda la actividad del circuito se paralizó desde entonces. No fue hasta el año 1980 que la pista fue asfaltada de nuevo, pero los problemas no dejaron de sucederse debido a la falta de apoyo de las instituciones de la zona, promovida por los propios habitantes del lugar.

A pesar de que nombres como Nelson Piquet o Ricardo Patrese pasaron por este pequeño circuito del Piamonte, Morano sul Po nunca acogió una gran prueba internacional, ni apareció siquiera en calendarios de categorías europeas. 

Fue un gran proyecto para una zona eminentemente rural, que precisamente acoge algo de turismo, y que por su cercanía a dos ciudades tan importantes como Turín o Milán, sobre todo en cuanto a la industria del motor se refiere, podía haber servido de base perfecta para no pocos proyectos, si se hubiera reacondicionado tal y como estuvo planeado durante tantos años.

De hecho, la publicación milanesa Quattroroute usó el circuito hasta 1995 cuando abrió su propia pista de pruebas, el moderno Autódromo de Vairano, el cual es uno de los trazados más importantes de la zona, junto con el propio  Autodromo Nazionale di Monza.

Actualmente, Morano sul Po, es devorado lentamente por la vegetación. Triste recuerdo no solo de lo que fue, sino de lo que podía haber llegado a ser.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 El abandonado circuito de Casale Monferrato en imágenes
 Casale Monferrato -- Inaugurazione Autodromo
 Formula 2 Register
 Facebook Autodromo Casale Monferrato
 Tour Guidato - Pista Abbandonata di Morano Sul Po

Circuitos de carreras de Italia
Instalaciones deportivas de Piamonte
Deporte en Italia en 1973
Instalaciones deportivas de Italia del siglo XX
Arquitectura de 1973
Provincia de Alessandria